Хорст Не́мец (; 25 января 1939 — 23 июня 1984, Вена, Австрия) — австрийский футболист, нападающий, участник первого чемпионата Европы по футболу от сборной Австрии. Большую часть карьеры играл за клуб «Аустрия (Вена)».

Карьера 
Хорст Немец начал карьеру в августе 1950 года за футбольный клуб «Рудольфсхаймер»; в сезоне 1957/58 дебютировал за венскую «Аустрию». Спустя менее чем два года Немец уже играл в основе сборной Австрии. Первую игру за сборную Немец проводил против сборной Норвегии, в рамках второго отборочного этапа к финальной части чемпионата Европы 1960; команда выиграла со счётом 5:2, а Немец забил один из голов. В 1/4 финала Немец открыл счёт в матче против хозяев турнира — французов, однако Австрия проиграла 2:4 и не прошла дальше.

Лучшую игру на международной арене Хорст Немец провёл против сборной Чехословакии 24 апреля 1963 года, когда сборная Австрии обыграла чехословаков 3:1, а Немец сделал хет-трик. Хорст Немец трижды становился лучшим бомбардиром австрийской лиги. Из «Аустрии» Немец ушёл в 1966 году, свой последний 146-ой гол в 220 играх чемпионата Австрии нападающий забил в 1968 году, выступая за «Фёрст».

Умер в 1984 году в Вене, похоронен на кладбище Баумгартен.

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (1961, 1962, 1964);
 Трёхкратный чемпион Австрии (1961, 1962, 1963);
 Трёхкратный обладатель Кубка Австрии (1960, 1962, 1963);
 16 голов в 29 матчах сборной Австрии по футболу (1959—1966).

Статистика выступлений

Примечания 

Игроки сборной Австрии по футболу
Футболисты Австрии
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Фёрст»